Бовоазен може да се односи на:

 Бовоазен (Гар), насељено место у Француској, у департману Гар
 Бовоазен (Дром), насељено место у Француској, у департману Дром